Esistono più comuni francesi con questo nome

Longèves – Charente Marittima
Longèves – Vandea